Brenzinger steht für:
 Annibet Brenzinger (* 1920)
 Bernd Michael Dyllick-Brenzinger (* 1947), Diplom-Volkswirt
 Erhard Joseph Brenzinger (1804–1871), deutscher Historien- und Porträtmaler
 Frank Erhard Dyllick-Brenzinger (* 1948), Diplom-Ingenieur
 Franz Jakob Julius Brenzinger (1843–1924)
 Heinrich Brenzinger (1879–1960), deutscher Bauunternehmer
 Hermine Elisabeth Brenzinger (1877–1959)
 Johann Caspar Brenzinger (1651–1737), deutscher Barockmaler
 Marion Claudia Dyllick-Brenzinger (* 1956), Erzieherin
 Matthias Brenzinger (* 1957), deutscher Afrikanist
 Peter Brenzinger (1906–1924)
 Rainer Andreas Dyllick-Brenzinger (* 1949), Chemiker und Privatier
 Richard Julius Brenzinger (1876–1876)
 Thomas Dyllick-Brenzinger (* 1953), deutscher Ökonom
 Helmut Wolfgang Dyllick-Brenzinger (1913–2005), Diplom-Volkswirt, Unternehmer und Konsul von Madagaskar

Brenzinger steht für:
 Brenzinger & Cie., das Unternehmen von Heinrich Brenzinger